ISO 15919 és una norma ISO per la transliteració de les llengües índiques amb caràcters llatins.

L'ISO 15919 està basat sobre l'IAST malgrat algunes petites modificacions quan es tracta de fonemes no existents al sànscrit.

Taula de caràcters

Vegeu també 
 IAST
 NLAC

Referències 

 Transliteration of Indic scripts: How to use ISO 15919 
Llengües de l'Índia
Normes ISO